Il Campionato mondiale di pallamano maschile 2005 si è svolto in Tunisia.

Campionato mondiale di pallamano